Башар аль-Асад — президент Сирії з 2000 року
 Мухаммед Асад — німецький журналіст, ісламський письменник, дипломат
 Хафез аль-Асад — президент Сирії у 1971–2000 роках

 Асад — гірська вершина у системі Великий Кавказ, Азербайджан